Световното първенство по шахмат през 1951 г. се провежда под формата на мач между действащия световен шампион Михаил Ботвиник и Давид Бронщайн в Москва от 15 март до 11 май 1951 г.

Резултати 
Мачът се състои от 24 партии, като при равен краен резултат 12-12 Ботвиник би запазил титлата си.

Ботвиник печели първенството и запазва титлата си.

Източници 

 Информация от уеб-архива на сайта на Graeme Cree

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в СССР
Състезания по шахмат в Русия
Спорт в Москва